Symmes Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Symmes Township (Illinois)
 Symmes Township (Hamilton County, Ohio)
 Symmes Township (Lawrence County, Ohio)